Миколаївський район — район Миколаївської області;

Ліквідовані райони 
 Миколаївський район — колишній сільський район Львівської області;
 Миколаївський район (Миколаївська область):
 Миколаївський район — колишній сільський район Миколаївської області (1962—2020);
 Миколаївський район — назва ліквідованого сільського Вітовського району Миколаївської області у 1923—1944 рр.;
 Миколаївський район — колишній сільський район Одеської області;
 Миколаївський район — колишній район Донецької губернії

Див. також 
 Ніколаєвський район
 Новомиколаївський район